Bagdad – stolica Iraku
 Baghdad – minialbum zespołu The Offspring
 (7079) Baghdad – planetoida